Telaio, macchina usata per eseguire la tessitura
Telaio a pesi, il tipo di telaio usato nell'antichità.
Telaio a tensione, tipo di telaio usato principalmente in Sud America.
Telaio Jacquard, telaio equipaggiato dalla macchina omonima e destinato alla realizzazione di tessuti operati.
Telaio a basso liccio, telaio orizzontale per tessere arazzi.
Telaio ad alto liccio, telaio verticale per tessere arazzi.
Telaio a pettine liccio, telaio moderno per hobbystica.
Telaio da ricamo
Telaio – intelaiatura metallica o di altro materiale, formata da elementi rigidi o connessi fra loro, che serve da struttura portante per un manufatto (ad esempio un quadro, degli occhiali, un veicolo)
Telaio (meccanica)
Telaio (bicicletta)
Telaio (edilizia)
Telaio shear type